André Miguel Valente Silva zkráceně André Silva (* 6. listopadu 1995, Gondomar Portugalsko) je portugalský fotbalový útočník a reprezentant. Momentálně je hráčem klubu RB Leipzig.

Přestupy 

 z FC Porto do AC Milán za 38 000 000 eur
 z AC Milán do Sevilla FC za 4 000 000 eur (hostování)
 z AC Milán do Eintracht Frankfurt za 9 000 000 eur + hráč

Statistiky 

Poznámky
 i s předkolem.

Úspěchy

Klubové 
 1× vítěz druhé portugalské ligy (2015/16)

Reprezentační 
 1× na MS (2018)
 1x na Konfederačním poháru (2017 - bronz)
 1x na MS 20 (2015)
 1× na LN (2018/19 - zlato)

Individuální 
 Tým sezóny Bundesligy podle kickeru – 2020/21

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil hráče na Transfermarkt.com 
 Profil hráče na National Football Teams.com 

Portugalští fotbalisté
Portugalští fotbaloví reprezentanti
Fotbalisté FC Porto
Fotbalisté AC Milán
Fotbalisté Sevilla FC
Narození v roce 1995
Žijící lidé
Muži
Narození 6. listopadu
Hráči Mistrovství světa ve fotbale 2022
Hráči Mistrovství Evropy ve fotbale 2020
Hráči Mistrovství světa ve fotbale 2018